Le lundi  est le 214 jour de l'année 1892.

Naissances 
 Bert Sas (mort le ), attaché militaire néerlandais
 Constant Burniaux (mort le ), écrivain belge
 Kin Narita et Gin Kanie (mortes  et ), centenaires japonaises

Autres événements 
 Création de la préfecture apostolique de Cimbébasie Inférieure

Voir aussi 
 1er août et août 1892